Divina Pastora, barri de la ciutat d'Alacant.
 Filles de la Divina Pastora, congregació religiosa de germanes ensenyants de la família escolàpia.
 Monges de la Divina Pastora, congregació religiosa de germanes ensenyants de la família caputxina.